When All Is Said and Done может относиться к:

 When All Is Said and Done, альбому группы From Satellite;
 «When All Is Said and Done», песне шведской группы ABBA (1981).